Název Vojetín mají dvě sídla:
 Vojetín (Doksy), část města Doksy v okrese Česká Lípa
 Vojetín (Rozsochy), část obce Rozsochy v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy